Светла́на Ива́новна Колыва́нова (род. 26 сентября 1940, с. Жан-Уварово, Воронежская область) — советская и украинская балерина, педагог, балетмейстер. Народная артистка Украинской ССР.

Биография 
В 1959 окончила Киевское хореографическое училище.

В 1959—1960 — солистка балета Киевского оперного театра.

В 1960—63 — солистка балета Узбекского оперного театра (Ташкент).

С 1964 — солистка балета Харьковского театра оперы и балета, позднее — зав. балетной труппой, главный балетмейстер.

С 1987 — преподаватель хореографического отдела в Харьковском музыкальном училище, затем в Харьковском училище культуры.

Семья 
Муж — Теодор Константинович Попеску (1935—2008), солист балета Харьковского театра оперы и балета, народный артист Украины.

Сестра — Ирина Ивановна Колыванова, балерина, солистка балета Харьковского театра оперы и балета.

Балетные партии 
 Жизель («Жизель» А. Адана).
 Одетта-Одиллия («Лебединое озеро» П. И. Чайковского).
 Аврора («Спящая красавица» П. И. Чайковского).
 Маша («Щелкунчик» П. И. Чайковского).
 Китри («Дон Кихот» Л. Минкуса).
 Джульеттa («Ромео и Джульетта» С. С. Прокофьева).
 Барышня («Барышня и хулиган» Д. Д. Шостаковича).
 Фригия («Спартак» А. И. Хачатуряна).
 Мавка («Лесная песня» М. А. Скорульского.
 Мехмене Бану («Легенда о любви» А. Д. Меликова).
 Кармен («Кармен-сюита» Р. К. Щедрина).
 Донна Анна («Каменный властелин» В. С. Губаренко).

Звания и награды 
 Лауреат международного конкурса артистов балета в Варне (Болгария)
 Народная артистка УССР (1968)
 Орден Трудового Красного Знамени
 Орден «За заслуги» III степени (1997)
 Орден княгини Ольги І степени (2020)
 Орден княгини Ольги ІІ степени (2017)
 Орден княгини Ольги ІІІ степени (2005)
 Юбилейная медаль «20 лет независимости Украины» (2011)
 Почётный гражданин Харькова (2002)
 Знак «Человек года» (2005)
 Лауреат конкурса «Народное признание» (2006)

Примечания

Литература 
 Коливанова Світлана Іванівна // Український Радянський Енциклопедичний словник. — Київ, 1987. — Т. 2.
 Коливанова Світлана Іванівна // Митці України: Енциклопедичний довідник — Київ, 1992.
 Кагадій О. Е. Зірки балетної трупи Харківського державного академічного театру опери та балету імені М. В. Лисенка, 2011.
 Чепалов А. И. Записки «призрака оперы». — Харьков: Золотые страницы, 2012. — ISBN 978-966-400-257-5

Ссылки 
 На сайте Харьковского оперного театра
 На сайте Харьковского городского совета

Выпускники Киевского хореографического училища
Преподаватели Харьковского музыкального училища
Почётные граждане Харькова